Равно Буче, или Равно буче, може да се отнася за:
 Равно буче, връх в Западна Стара планина, България
 Равно Буче, село в Община Буяновац, Пчински окръг, Сърбия
 Равно Буче, село в Община Княжевац, Зайчарски окръг, Сърбия
 Равно буче, махала в Ломница (област Кюстендил), България

Пояснителни страници